Diese Aufstellung listet alle offiziell ausgewiesenen Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz (wie z. B. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Nationalparks etc.) in Albanien auf (Stand 11. November 2014). Die Aufstellung folgt der Common Database on Designated Areas der Europäischen Umweltagentur (EEA) und nutzt Informationen der nationalen albanischen Agentur für Schutzgebiete zur Vervollständigung der Angaben.

Literatur

Anmerkungen

Weblinks 
 Nationale Agentur für Schutzgebiete:
 Offizielle Website (albanisch, teilweise englisch)
 
 Karte der geschützten Gebiete Albaniens
 Beschreibung der Schutzgebiete im Qark Dibër (albanisch)
 Beschreibung der Schutzgebiete im Qark Durrës (albanisch)
 Beschreibung der Schutzgebiete im Qark Shkodra (albanisch)
 
 Beschreibung der Kultur- und Naturdenkmäler im Kreis Delvina
 Gesetz Nr. 8906, 6. Juni 2002, über die Schutzzonen (PDF, albanisch)
 Erlass Nr. 676, 20. Dezember 2002, über die Naturdenkmäler (PDF, albanisch)

Einzelnachweise 



Albanien
!